Hällören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hällören, Larsmo, Österbotten,  (1 km²)
 Hällören, Jakobstad, Österbotten, 
 Hällören, Vörå, Österbotten,  (3 ha)
 Krokskäret och Hällören, Malax, Österbotten,  (55 ha)

Se även
Hälören
Hålören

Robotskapade Finlandförgreningar